A Taça Brasil de Futsal de 1985, foi a décima segunda edição da copa brasileira da modalidade.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; font-size:90%;width:80%"
|-
!bgcolor=#ffe5b4 width="5%" |<font color="B8860B">
!bgcolor=#ffe5b4 width="25%"|<font color="B8860B">Time
|- bgcolor=wheat
| bgcolor=wheat align="center"|1
| align=left| Atlético/Recreativo
|- bgcolor=wheat
| bgcolor=wheat align="center"|2| align=left| Atlântica Boa Vista
|- bgcolor=whitesmoke
| bgcolor=whitesmoke align="center"|3
| align=left| Sumov
|- bgcolor=whitesmoke
| bgcolor=whitesmoke align="center"|4| align=left| Perdigão

1985